A&W steht für:
 A&W (Lied), Lied von Lana Del Rey aus dem Jahr 2023
 A&W (Unternehmen), eine Franchise-Handelskette

Siehe auch
 AW Architektur & Wohnen, eine deutsche Zeitschrift

A&W